Asen peut désigner :
 une dynastie bulgare d'origine valaque qui régna sur le « Royaume des Bulgares et des Valaques » (Second empire bulgare dans l'historiographie moderne) comme tsars des Bulgares et des Valaques  de 1186 à 1280 ; leur nom s'écrit en bulgare  et en valaque . Ses deux premiers souverains sont :
 Ivan (Ioan) Asen  (souvent appelé Asen, mais Ionică Asenu en valaque et Ioannice Assène  dans les chroniques latines d'époque), tsar des Bulgares et des Valaques de 1186 à 1196 ;
 Ivan (Ioan) Asen II, tsar des Bulgares et des Valaques de 1218 à 1241 ;
 des localités de Bulgarie dédiées à cette dynastie (voir aussi la page d'homonymie Tsar Asen), dont :
 Asen, village bulgare de l'obchtina de Teteven, situé dans l'oblast de Lovetch ;
 Asen, village bulgare de l'obchtina de Pavel banya, situé dans l'oblast de Stara Zagora ;
 la dynastie turque du  des Asen, Asena ou Ashina ;
 l'acronyme ASEN de l'Australian Student Environment Network.
 l'asen, un autel portatif en usage en Afrique de l'Ouest.

Note